В этой статье представлено положение команд и результаты матчей в группе C первого раунда чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2019.

Команды

Положение команд 

Время начала матчей дано по местному времени (UTC+2).

Результаты матчей

1-й тур

Венгрия vs Словения

Турция vs Италия

2-й тур

Словения vs Турция

Италия vs Венгрия

3-й тур

Венгрия vs Турция

Италия vs Словения

Ссылки 
Официальный сайт чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2019

Группа C